Henri François de Bombelles (1681-1760) : diplomate français et colonel du régiment de Bombelles
Joseph-Henri de Bombelles (1721-1783), fils de Henri François, militaire français
 Marc-Marie de Bombelles (1744-1822) : fils de Henri François, diplomate français
Louis-Philippe de Bombelles (1780-1843) : fils de Marc-Marie, diplomate autrichien
Charles-René de Bombelles (1785-1856) : fils de Marc-Marie, militaire français
Heinrich Bombelles (1789-1850) : fils de Marc-Marie, diplomate autrichien